Anderson Andrade Antunes, mais conhecido como Anderson Andrade (Ibitinga, 15 de novembro de 1981), é um ex-futebolista brasileiro que atuava como atacante.

Ligações externas
Ogol

Naturais de Ibitinga
Futebolistas do estado de São Paulo
Futebolistas do Campinense Clube
Futebolistas do Atlético Monte Azul
Futebolistas do Ferroviário Atlético Clube (Ceará)
Futebolistas do Fortaleza Esporte Clube
Futebolistas do Grêmio Barueri
Futebolistas do Mito HollyHock
Futebolistas do Sagan Tosu
Futebolistas do Shimizu S-Pulse
Futebolistas do Yokohama FC
Futebolistas do Rio Branco de Andradas Futebol Clube
Futebolistas do Zamalek Sports Club
Futebolistas do Daegu FC
Futebolistas do Club Sport Herediano
Futebolistas da Liga Deportiva Alajuelense